Diendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Diendorf (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Diendorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Diendorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

in Österreich:
 Diendorf am Kamp, Katastralgemeinde der Marktgemeinde Grafenegg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Diendorf am Walde, Katastralgemeinde der Marktgemeinde Straß im Straßertale, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Diendorf (Gemeinde Hürm), Katastralgemeinde der Gemeinde Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Diendorf (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Diendorf (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Diendorf (Gemeinde Peilstein), Ortschaft in der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Diendorf (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft in der Gemeinde Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Diendorf (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Siehe auch:
 Diensdorf